

Patronymie 
 Aram van de Rest (1976-), est un acteur, réalisateur, scénariste et chanteur néerlandais.
 John van de Rest (1940-2022), est un réalisateur, producteur et scénariste néerlandais.